Il torneo di spada a squadre femminile dei giochi olimpici di Tokyo 2020 si è svolto il 27 luglio 2021 presso la Makuhari Messe.

Il torneo è stato vinto dalla compagine estone composta delle atlete Julia Beljajeva, Erika Kirpu, Katrina Lehis e Irina Embrich.

Risultati

Finali

Finali 5º/8º posto

Classifica finale

Collegamenti esterni
 
 

Scherma ai Giochi della XXXII Olimpiade